Tušt, biljka
Tušanj (Tuzla), četvrt grada Tuzle
Gradski stadion Tušanj, stadion u Tuzli